Holmner ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Holmner (1872–1943), schwedischer Politiker
 Johan Pietilä Holmner (* 1991), schwedischer Skirennläufer 
 Maria Pietilä-Holmner (* 1986), schwedische Skirennläuferin